Herzog se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Theodor Karl Julius Herzog
 Theodor Carl Karl Julius Herzog